Die Badminton-Asienmeisterschaft 1985 fand vom 15. bis 21. April 1985 im Stadium Negara in Kuala Lumpur, Malaysia, statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Herrenteam

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Medaillenspiegel

Weblinks 
http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19850422.2.43.19.aspx
http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19850422.2.43.17.aspx
Badmintonmuseet.dk S. 39

1985
Asienmeisterschaft 1985
Asienmeisterschaft 1985